29-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 20 января 1976 года на арене «Спектрум», домашней для клуба «Филадельфия Флайерз». Команда конференции Принца Уэльского со счётом 7:5 обыграла своих соперников из конференции Кларенса Кэмпбелла. После достаточно равной игры в первой половине встречи, команды поменяли вратарей и Уэйн Стефенсон, сменивший в воротах команды конференции Кэмпбелла Гленна Реша, пропустил три шайбы после первых трёх бросков по его воротам, а по итогам двух периодов счёт стал разгромным – 7:1. Визави и тёзка Стефенсона Уэйн Томас, в последней трети матча пропускал только дуплетами: сначала Деннис Вервергарт из «Ванкувер Кэнакс» установил рекорд матчей всех звёзд по скорострельности, отличившись за 10 секунд дважды, а через десять минут Дени Потвен и Стив Викерс в течение 30 секунд забросили ещё по шайбе в ворота Томаса.

Питер Маховлич из «Монреаль Канадиенс», набравший четыре очка (1+3), был признан самым ценным игроком матча всех звёзд.

Бёрье Сальминг, представлявший «Торонто Мэйпл Лифс», стал первым европейцем сыгравшим в матче всех звёзд НХЛ. С 1976 года и до настоящего времени в каждом матче звёзд участвовал хотя бы один представитель европейского континента.

Составы команд 

<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
<table cellpadding="3" border="1" style="font-family: Verdana; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; margin-bottom:10px;">
     #времясчёткомандаголыпередачипередачивратарь
  
  
    первый период
    удаления: нет</td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">1</th>
    6:01
    1–0
    Уэльс
     Рик Мартен
     Питер Маховлич
     Ги Лефлер
     Гленн Реш
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">2</th>
    16:59
    1–1
    Кэмпбелл
     Курт Беннетт
     Андре Дюпон
     
     Кен Драйден
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">3</th>
    18:31
    2–1
    Уэльс
     Питер Маховлич
     Ги Лапойнт
     Ги Лефлер
     Гленн Реш
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">4</th>
    19:00
    3–1
    Уэльс
     Брэд Парк
     Питер Маховлич
     Рик Мартен
     Гленн Реш
  </tr>
      второй период
    удаления: Барбер (К) 17:29
  
  <tr>
    <td align="center">5</th>
    9:34
    4–1
    Уэльс
     Эл Макадам
     Дэн Мэлони
     
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">6</th>
    11:54
    5–1
    Уэльс
     Ги Лефлер
     Питер Маховлич
     Рик Мартен
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">7</th>
    13:51
    6–1
    Уэльс
     Дион
     
     
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">8</th>
    16:59
    7–1
    Уэльс
     Дэн Мэлони
     Пьер Ларош
     Эл Макадам
     Уэйн Стефенсон
  </tr>
      третий период
    удаления: Маркс (К) 15:26
  
  <tr>
    <td align="center">9</th>
    4:33
    7–2
    Кэмпбелл
     Деннис Вервергарт
     Брайан Тротье
     Билли Харрис
     Уэйн Томас
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">10</th>
    4:43
    7–3
    Кэмпбелл
     Деннис Вервергарт
     Брайан Тротье
     Билли Харрис
     Уэйн Томас
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">11</th>
    14:17
    7–4
    Кэмпбелл
     Дени Потвен
     
     
     Уэйн Томас
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">12</th>
    14:46
    7–5
    Кэмпбелл
     Стив Викерс
     Гарри Унгер
     Дени Потвен
     Уэйн Томас
  </tr>
</table><p style="font-size: 90%;">Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде''

Ссылки 
 
 29-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1975/76
Драфт НХЛ 1975
Драфт НХЛ 1976

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1976 год в хоккее
Спортивные соревнования в Филадельфии